A Primeira Divisão do Campeonato Alemão de Futebol da temporada 1981-1982, denominada oficialmente de Fußball-Bundesliga 1981-1982, foi a 19º edição da principal divisão do futebol alemão. O campeão foi o Hamburger SV que conquistou seu 5º título na história do Campeonato Alemão.

Premiação

Ligações externas 

1981
1981 no futebol
1982 no futebol
Desporto na Alemanha em 1981
Desporto na Alemanha em 1982